Neisseviaduct (Görlitz)
 Neisseviaduct (Zittau)